het toponiem -wolde
 een deel van Tolkiens Midden-Aarde, zie Rohan (Midden-aarde)#Wold
 andere naam voor Drenterwolde, gebied in de provincie Groningen